Fridrich I. je jméno těchto panovníků:

Císař
 Fridrich I. Barbarossa, císař Svaté říše římské (1152–1190)

Králové
 Fridrich I. Neapolský, neapolský král (1496–1500)
 Frederik I. Dánský, dánský a norský král (1523–1533)
 Fridrich Falcký, falcký kurfiřt a český král (1619–1621)
 Fridrich I. Pruský, pruský král (1701–1713) a braniborský kurfiřt (1688–1713)
 Fridrich I. Švédský, švédský král (1720–1751) a lankrabě hesensko-kasselský
 Fridrich I. Württemberský, württemberský král (1754–1816)
 Fridrich I. Bádenský, bádenský velkovévoda (1856–1907)

Vévodové a knížata
 Fridrich I. Barský, hornolotrinský vévoda (959–978)
 Fridrich I. Švábský, švábský vévoda (1079–1105)
 Fridrich I. Babenberský, rakouský vévoda (1195–1198)
 Fridrich I. Bádenský, vévoda rakouský a markrabě bádenský (1250–1268)
 Fridrich I. Falcký (1425–1476), v letech 1451–76 falcký kurfiřt
 Fridrich I. Lehnický, lehnicko-břežský kníže
 Fridrich I. Lotrinský, lotrinský vévoda (1205–1206)
 Fridrich I. Sličný,rakouský a štýrský vévoda (1308–1330)
 Fridrich I. Württemberský (1557–1608), württemberský vévoda (1593–1608)
 Fridrich I. Sasko-Gothský, saský vévoda (1648–1680)
 Fridrich I. Anhaltský, anhaltský vévoda (1871–1904)

Hrabata a markrabata
 Fridrich I. Míšeňský (Pokousaný), míšeňský markrabě (1257–1323)
 Fridrich I. Braniborský, braniborský kurfiřt a markrabě (1415–1440)
 Fridrich I. Bádenský (markrabě), bádenský markrabě (1250–1268)
 Fridrich I. Saský, saský kurfiřt (1423–1428) a míšeňský markrabě (1407–1428)
 Fridrich I. Sasko-Merseburský, saský falckrabě (1038– 042)
 Fridrich I. Falcký, falcký kurfiřt a falckrabě (1449–1476)
 Fridrich I. Norimberský, purkrabí (1191–1200)

Cíkrevní hodnostáři
 Fridrich I., akvilejský patriarcha (901–922)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník